В Приморском крае в Уссурийском городском округе также есть село Баневурово.
 В Приморском крае в Партизанском городском округе есть станция Партизан Дальневосточной железной дороги.
Баневу́рово — станция Дальневосточной железной дороги в Приморском крае. Относится к Владивостокскому отделению.

До 1972 года носила наименование станция Партизан, переименована в честь Виталия Баневура, героя Гражданской войны на Дальнем Востоке.

Главный ход Транссиба (на Хабаровск и Владивосток) электрифицирован переменным током 25 кВ (1963 год).

На станции останавливаются все пригородные электропоезда и часть пассажирских поездов. Скорые поезда проходят станцию без остановки. Локомотивное депо на станции отсутствует.

Населённый пункт при станции сохранил название Партизан, входит в Уссурийский городской округ.

Примечания

Ссылки 
 Станция Баневурово на сайте ТрансЛогист.
 Станция Баневурово на сайте системы слежения за железнодорожными вагонами.
 Расписание электропоездов по станции Баневурово.

Станции Владивостокского региона Дальневосточной железной дороги